Mrsic ist der Familienname folgender Personen:

 Dragomir Mrsic (* 1969), schwedischer Kampfsportler und Schauspieler
 Nik Mršič (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Thomas Mrsic-Flogel (* 1975), britischer Neurobiologe